Какао може да се отнася за:

 Какао – семената на какаовото дърво
 Какаовото дърво, вечнозелено растение от Южна и Централна Америка, култивирано и на много други места по света
 Какаовия прах, добиван от ферменитралото и изпечено семе на това дърво (посредством извличането на какаовото масло от шоколадовия ликьор чрез хидравлична преса)
 Шоколадовия ликьор, наричан също така „какаова маса“, представляващ гъста емулсия (в твърдо състояние при стайна температура), използван за приготовлението на шоколад и други сладкарски продукти